

Фамилия 
 Постоловский, Дмитрий Симонович (1876—1948) — революционер, член ЦК РСДРП.
 Постоловский, Иван Семёнович (1891—1918) — революционер, большевик, борец за установление Советской власти в Сибири.
 Постоловский, Михаил Федотович (1900—1937) — советский политический деятель.

Топоним 
 Постоловский сельский совет (Гусятинский район)